Pachacamac kan syfta på
 Pachacamac (tempel) – ett tempel från inkatiden, söder om Lima, Peru
 Pachacamac (gudom) –en gudom som tillbads i Peru
 Pachacámac (distrikt) –ett distrikt i provinsen Lima, Peru